Jiří Hájek může být:

 Jiří Hájek (1913–1993) – český politik, ministr zahraničí a signatář Charty 77
 Jiří Hájek (fotbalista) (* 1977) – český fotbalista
 Jiří Hájek (kritik) (1919–1994) – český literární a divadelní kritik a historik
 Jiří Hájek (lední hokejista) (* 1953) - český hokejista
 Jiří Hájek (operní zpěvák) (* 1976) – operní zpěvák, barytonista
 Jiří Hájek (poslanec ČNR) (* 1951) – český politik, po sametové revoluci poslanec ČNR za KSČM
 Jiří Hájek (politik ČSSD) (* 1961) – český politik, od roku 2010 zastupitel města Frýdek-Místek
 Jiří Hájek (politik STAN) (* 1961) – český politik a stavební inženýr, od roku 2014 zastupitel města Pardubice, bývalý starosta městského obvodu Pardubice V
 Jiří Hájek (skladatel) (* 1976) – český hudební skladatel